La tracciabilità è la proprietà di alcuni processi che producono un risultato di cui si vuole conservare la storia o le origini. A volte indica la possibilità di accedere o risalire alle vicende, i posti o l'utilizzo di un oggetto o materiale attraverso dei documenti che forniscono una traccia o registrazione. Spesso questa capacità è legata alla possibilità di identificare in maniera univoca l'oggetto in questione.

La tracciabilità si applica alle misure, ai processi produttivi, ad esempio degli alimenti e dei materiali, allo sviluppo software, nel campo della medicina, bancario e della sicurezza dei valori.

Misure 
La tracciabilità di una misura è la proprietà di una misura di poter percorrere a ritroso una catena di confronti compiuti da strumenti di misura fino ad uno standard metrologico. La validità di una misura, soprattutto in ambito legale, deve essere supportata da documentazione che lega lo strumento utilizzato per la misura alla storia della sua calibrazione secondo procedure accettate.

In molti paesi vi sono delle istituzioni che si occupano delle procedure di allineamento con i pesi e le misure del sistema nazionale o internazionale adottato.
In Italia vi è l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM), negli Stati Uniti il National Institute of Standards and Technology (NIST), in Germania Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Chimica e Medicina Diagnostica 

In chimica analitica e nella medicina di laboratorio la tracciabilità del campione e la tracciabilità del dato analitico è la documentazione che permette di verificare la bontà dell'intero processo analitico.

È costituito dalla rappresentatività del campione, garantita dal piano di campionamento adeguato al problema analitico in esame, e dalla catena di custodia del campione: la divisione in aliquote, l'analisi (con eventuale preparazione) e l'interpretazione dei risultati.

Ad esempio, nelle prove antidoping, vengono prese misure estremamenti stringenti per garantire che i campioni di materiale biologico di un atleta non possano essere manomessi, né scambiati.

Industria, Commercio e Logistica 

La tracciabilità dei prodotti è l'insieme dei mezzi che permette di verificare la storia, i movimenti e il percorso  effettuato da prodotti, oggetti e merce in genere.

In particolare, nel settore alimentare, ha assunto una grande importanza economica la filiera di produzione delle carni, dei vini, degli oli e dei formaggi. La tutela del consumatore viene affidata ad organizzazioni regionali, nazionali o internazionali che assicurano controlli sulle aziende che producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari.

Nel settore cartiero, esistono apposite organizzazioni che documentano l'impatto ambientale della produzione di manufatti e imballaggi in carta e cartone.

La tracciatura dei pacchi e delle spedizioni è un servizio offerto dalle aziende di trasporto e logistica al cliente finale, che attraverso dei sistemi di identificazione univoca dei colli, lettori del codice di identificazione, e sistemi informatici di registrazione e divulgazione del dato, consente di sapere con buona approssimazione dove si trova la propria spedizione.

Economia e finanza

Dato che ogni nazione e governo adotta politiche economiche diverse, non sempre condivise dai propri cittadini, spesso privati e aziende tentano di evitare la tassazione, e sfruttare questi trattamenti diversi a proprio vantaggio, ad esempio, operando il commercio in un paese e pagando le tasse altrove, o non dichiarando l'effettivo volume di commercio (evasione fiscale). Per questo motivo è nell'interesse di governi e istituzioni centrali il tracciamento del flusso del denaro, per rilevare e contrastare comportamenti che andrebbero a proprio svantaggio.

In campo economico e finanziario, la tracciabilità dei pagamenti si riferisce al complesso di misure legislative e tecniche volte a sfavorire, a restringere, o a proibire, eventualmente entro limiti determinati dal legislatore stesso, l'utilizzo del contante quale mezzo di adempimento delle transazioni economiche.

Informatica

Nei progetti informatici complessi o delicati, il processo di realizzazione del software coinvolge molte persone, dagli analisti, agli sviluppatori, ai verificatori. Nello sviluppo del progetto e nella storia della sua manutenzione, senza adeguata documentazione, le modifiche avrebbero un impatto non prevedibile.

La tracciabilità è un aspetto di qualità del software fondamentale per una vasta gamma di attività, come l'analisi degli impatti di un cambiamento di requisiti, la verifica della correttezza di un'implementazione, il testing e il regression testing. La tracciabilità comincia con l'identificazione delle versioni del codice sorgente, che, ad ogni modifica pubblicata, dovrebbe cambiare.

Informazioni personali 
Secondo un uso che si va diffondendo nell'ambito delle discussioni sulla privacy e la protezione dei dati personali, si può parlare di tracciabilità delle persone.

Con l'aumento dei dispositivi abilitati a Internet, quotidianamente una persona comune negli Stati Uniti secondo Kevin Kelly potrebbe incorrere in più di questi dispositivi legali di tracciamento messi in piedi per garantire il rispetto della legalita' e/o per controllo sociale:

 Movimenti automobilistici
 Traffico autostradale
 Viaggi a lunghe distanze su treni e aerei
 Sorveglianza attraverso droni sui confini
 Servizio postale
 Utenze domestiche
 Localizzazione cellulari e registri delle chiamate
 Videosorveglianza urbana
 Videosorveglianza in spazi commerciali o di lavoro
 Videosorveglianza domestica
 Domotica
 Dispositivi interattivi
 Carte fedeltà dei supermercati
 Rivenditori in Rete
 Internal Revenue Service traccia la nostra situazione finanziaria per tutta la vita
 Carte di credito
 Portafogli e banche elettroniche
 Riconoscimento facciale sui social
 Attività in Rete
 Social media
 Broswer di ricerca
 Servizi di streaming
 Lettura di libri in prestito da biblioteche o acquistati in Rete
 Dispositivi di tracciamento dell ' attività fisica

Note 

Qualità